Eremarionta greggi är en snäckart som beskrevs av W. B. Miller 1981. Eremarionta greggi ingår i släktet Eremarionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
greggi